Фёдор Ива́нович Васьков (1790 — ) — русский государственный деятель.

Биография 
Выходец из старинного дворянского рода Костромской губернии, православного вероисповедания. Родился  года.

Участвовал в сражении при Бородино, в котором был ранен пулей в левую руку навылет. За отличие награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом.

Уволен с военной службы в 1827 году в звании капитана, с правом ношения мундира лейб-гвардии Измайловского полка. В том же году был назначен на службу в герольдию Сената с производством в надворные советники.

Костромским дворянством был избран в уездные предводители дворянства в городе Галич. С 11 марта 1829 года — председатель Костромской судебной палаты; с 1 апреля 1832 года — в коллежский советник.

Был назначен 5 мая 1835 года первым членом Межевой канцелярии; с 24 июля 1836 года — товарищ главного директора Межевого корпуса; 29 августа 1836 года был произведён в статские советники. Занимался составлением устава Межевого управления; 22 ноября 1840 года был уволен согласно прошению.

С 20 июня 1844 года вновь на службе, поступил в ведомство министерства внутренних дел. С 23 октября 1842 года состоял в чине действительного статского советника. С 27 июня 1844 года был назначен гродненским губернатором, а 17 марта 1848 года — новгородским гражданским губернатором.

Во время войны 1853—1856 гг., в 1855 году костромское дворянство предложило Фёдору Ивановичу Васькову встать во главе Костромского ополчения. Он не только возглавил ополчение, но и привёл в него своих четверых сыновей, зятя и трёх племянников;  1855 года на Сусанинской площади в Костроме состоялось освящение знамён Костромской и Буйской дружин ополчения. В начале августа 1855 года все десять дружин ополчения выступили в поход, из которого Фёдор Иванович Васьков не вернулся. Он скончался в Варшаве  года. Тело его было привезено в Кострому и погребено на кладбище Ипатьевского монастыря.

Награды 

 орден Св. Владимира 4-й ст. с бантом.
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1849)

Семья 
В 1816 году женился на Прасковье Андреевне Готовцевой (1793—1864). Их дети: Мария (1818—?); Андрей (1819—?) — инженер; Пётр (1820—?) — корнет; Константин (1822—?) — поручик; Иван (1825—?) — студент Московского университета; Юлия (1828—?); Анна (1830—?); Павел (1832—?); Василий (1834—?).

Примечания 

Гродненские губернаторы
Новгородские губернаторы
Действительные статские советники
Участники Бородинского сражения
Похороненные в Костроме